Carlos de Orleans (¿?, 1459 - ¿?, 1496), Condé de Angulema y de Perigord (1467 - 1496).

Vida 
Segundo hijo de Juan de Orleans, conde de Angulema, y de Margarita de Rohan. Carlos pertenecía a la rama de Orleans de la dinastía de Valois. Su bisabuelo era el rey Carlos V el Sabio.

Matrimonio e hijos 
Se casó el 16 de febrero de 1488 con Luisa de Saboya (1476-1531), de 15 años, hija del duque Felipe II de Saboya (llamado Sin Tierra) y de Margarita de Borbón. Carlos y Luisa tuvieron dos hijos: 

 Margarita, después de Francia (1492-1549), casada en 1527 con Enrique de Albret, rey de Navarra. Margarita fue madre de Juana III de Albret, luego de Navarra y, por tanto, abuela del rey de Francia Enrique IV de Borbón.
 Francisco I (1494-1547), rey de Francia de 1515 hasta su muerte.

Curiosidades 
Encargó la obra Libro de las Maravillas del Mundo (Secreto de Historia Natural) ilustrado por uno de los maestros de la miniatura medieval Robinet Testard.

Sucesión

Ancestros

Referencias

Enlaces externos
Biografía de Carlos de Orleans.

Condes de Angulema
Dinastía de Orleans
Casa de Valois